Wouter III van Vexin, graaf van Vexin en Amiens (1035-1063) en Maine (1062-1063)
 Wouter III van Brienne, graaf van Brienne (1191-1205)
 Wouter III van Châtillon, graaf van Saint-Pol (1205-1219)
 Wouter III van Edingen, heer van Edingen (1310-1345)